Foxton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Foxton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Foxton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Foxton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Foxton – miasto w Nowej Zelandii